Sonderegger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sonderegger (* 1991), russisch-deutscher Pianist und Hochschuldozent
 Arno Sonderegger (* 1974), österreichischer Afrikawissenschaftler und Historiker
 August Sonderegger (* 1911), Schweizer Skilangläufer
 Conrad Sonderegger (1858–1938), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Emil Sonderegger (1868–1934), Schweizer Oberst und Generalstabschef
 Hans Konrad Sonderegger (1891–1944), Schweizer Pfarrer, Rechtsanwalt und Freiwirtschafter
 Harald Sonderegger (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helmut Sonderegger (* 1951), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter
 Jacques Ernst Sonderegger (1882–1956), Schweizer Maler und Grafiker
 Jakob Laurenz Sonderegger (1825–1896), Schweizer Arzt

 Karl Justin Sonderegger (1842–1906), Schweizer Politiker
 Lars B. Sonderegger (* 1972), Schweizer Wissenschaftler, Unternehmer und Hochschuldozent an der Hochschule Luzern
 Moreno Sonderegger (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Paul Sonderegger (* 1968), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher
  
 René Sonderegger (1899–1965), Schweizer Publizist und Verleger
 Ruth Sonderegger (* 1967), Hochschullehrerin für Philosophie und ästhetische Theorie an der Akademie der bildenden Künste Wien
 
 Urs Sonderegger (* 1964), Schweizer Rennfahrer

Familien mit diesen Namen:
 Sonderegger (Familie, Gais)
 Sonderegger (Familie, Heiden)